Гентиана «Гента» Исмайли (; ) — косовско-албанская певица, автор песен и актриса.

Карьера 
Гентиана Исмайли родилась в Гнилане в албанской семье, которая переехала туда незадолго до её появления на свет. Через несколько месяцев после её рождения родители решили переехать в Чикаго (штат Иллинойс, США), где Гентиана и выросла. В возрасте 19 лет она вернулась на свою родину в Косово и выпустила там сингл «Dridhem». Эта песня стала хитом, который дал успешный старт музыкальной карьере Исмайли. Позднее она переехала на постоянное жительство в Косово и участвовала в нескольких музыкальных конкурсах, как в Албании, так и в Косово. Она победила на «Kënga Magjike» в 2005 году с песней «S’dua tjetër», написанной Адрианом Хилой, албанским композитором, получив 292 балла. Исмайли продолжала свою музыкальную карьеру в Албании и Косово ещё в течение трёх лет. У неё был там большой успех, затем она вернулась в США, чтобы провести некоторое время со своими родителями, а затем вновь отправилась в Албанию с новыми проектами в голове.

Гента Исмайли исполняет преимущественно коммерческие поп-песни, похожие на другие балканские поп-песни. Сладострастные сценические движения с вызывающей одеждой являются частью её образа. Исмайли известна своими энергичными танцевальными выступлениями, а также запоминающимися поп и хип-хоп ритмами. Она участвовала в первом выпуске албанской версии программы «Танцы со звёздами», где заняла второе место в общем зачёте.

Она также начала петь на английском языке, записывая песни, которые были выпущены в её альбоме 2008 года, её первом полностью английском альбоме. Многие из этих песен просочились в интернет ещё до выхода альбома. Большинство песен на альбоме были написаны американским композитором Карой Диогуарди. В своих интервью Исмайли говорила, что хочет стать известной певицей, и что в США работает с известными композиторами и авторами песен.

В 2011 году Гента Исмайли выпустила наполовину английский, наполовину албанский альбом под названием «Guximi». Её английские песни включали в себя: «One Shot», «Accident», «Something To Remember Me By», «Idolize Me», «Drunk», «Choose», а также её дебютный англоязычный сингл «Planet Me», написанный и спродюсированный Карой Диогуарди.

Дискография

Альбомы 
 Mos më Shiko (2004)
 Më e Fortë Jam Unë (2005)
 Posesiv (2006)
 Zero Zero (2008)
 Guximi (2011)
 Guximi (Bonus Tracks Version) (2011)

Сборники 
 Dekada (2014)

Награды и номинации 
Kenga Magjike

|-
|rowspan="2"|2005
|rowspan="2"|„Nuk Dua Tjeter“
|Первый приз
|
|-
|Интернет-приз
|
|-
||2014
||„Maje“
|Лучший исполнитель
|
|}

Kult Awards

|-
||2009
||„Zero Zero“
|Лучший альбом года
|
|}

Netet e Klipit Shqiptar

|-
||2006
||„Pse të dua ty“
|Лучшее видео / Первый приз
|
|}

Poli Fest

|-
|rowspan="3"|2006
|rowspan="3"|„Me hare“
|Интернет-приз
|
|-
|Приз зрителей
|
|-
|Второй приз
|
|}

Video Fest Awards

|-
|rowspan="2"|2005
|rowspan="2"|„Pranoje“
|Лучшая исполнительница
|
|-
|Лучшее поп-видео
|
|-
|rowspan="2"|2006
|rowspan="2"|„Luj me mu“
|Лучшее поп-видео
|
|-
|Best Production
|
|-
|rowspan="3"|2006
|rowspan="3"|„Pse te du“
|Лучшая исполнительница
|
|-
|Лучшая камера
|
|-
|Лучший директор
|
|-
||2007
||„Posesiv“
|Лучшая исполнительница
|
|-
||2008
||„Sa llaqe“
|Лучшее поп-фолк-видео
|
|-
||2010
||„Si panter I zi“
|Лучшее выступление
|
|-
|rowspan="2"|2012
|rowspan="2"|„Guximi (ft.Dalool)“
|Лучший танец
|
|-
|RTV 21 PLUS Prize
|
|-
||2013
||„Ole Ole(ft.Dj Blunt & Real 1)“
|Лучший танец
|
|-
||2014
||„Anuloje“
|Лучшее поп-фолк-видео
|
|}

Zhurma Show Awards

|-
|rowspan="2"|2008
|rowspan="2"|„Një Herë Në Vit“
|Лучшее поп- и рок-видео
|
|-
|Топ-10 Vip
|
|-
||2009
||„Si Panter I Zi“
|Лучшее поп-видео
|
|-
|rowspan="2"|2010
|rowspan="2"|„Shkune Tune“
|Лучшее видео / Первый приз
|
|-
|Лучший поп-исполнитель
|
|-
|rowspan="3"|2011
|rowspan="3"|»«Guximi (ft.Dalool)»
|Лучший танец
|
|-
|Лучший альбом
|
|-
|Лучшая песня
|
|-
|rowspan="2"|2012
|rowspan="2"|«Ole Ole (ft. DJ Blunt & Real 1)»
|Лучшее видео / Первый приз
|
|-
|Лучшая песня
|
|-
|rowspan="2"|2013
|rowspan="2"|«Si ty nuk ka»
|Лучший поп-исполнитель
|
|-
|Лучшее видео / Первый приз
|
|-
|rowspan="2"|2014
|rowspan="2"|«Anuloje»
|Лучшая исполнительница
|
|-
|Лучший поп-исполнитель
|
|-
|rowspan="2"|2016
|rowspan="2"|«Shake it (ft.Etnon)»
|Лучшая коллаборация
|
|-
|Лучшая песня
|
|}

Примечания 

Персоналии:Гнилане
Иммигрировавшие в США из Югославии
Поп-вокалисты США